Ratzenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Ratzenberger (1533–1603), deutscher Arzt und Botaniker
 Edmund Theodor Ratzenberger (1840–1879), deutscher Pianist
 Franz Ratzenberger (* 1965), österreichischer Leichtathlet
 John Ratzenberger (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthäus Ratzenberger (1501–1559), deutscher Arzt und Reformator
 Roland Ratzenberger (1960–1994), österreichischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Ratzeberger